Операция под ложным флагом, фальшивый флаг, операция под чужим флагом, фальшивые цвета — тайные операции, осуществляемые
с целью убедить общественность в том, что эти операции проводятся другими организациями или государствами.

Операции под фальшивым флагом проводятся во время войны, операций против повстанцев, а также в других случаях (например в Италии при осуществлении стратегии напряжённости).

Происхождение термина связано с тем, что в прошлом в Карибском море английские корсары нападали под флагом Франции на испанские корабли и колонии, используя то, что Франция была союзницей Испании, с целью спровоцировать конфликт между Испанией и Францией (принцип «разделяй и властвуй»).

В настоящее время эта тактика также нередко используется в политических целях. Так, например, некоторые политические партии изображают противоправные действия своих конкурентов (например, поджог Рейхстага) и т. д.

Также «под чужим флагом» может осуществляться вербовка агента. В связи с этим в «Контрразведывательном словаре» КГБ указывалось: «В зависимости от того, от чьего имени делается предложение вербуемому о секретном сотрудничестве, различают вербовку „под чужим флагом“ и вербовку от имени органов госбезопасности… В процессе вербовки „под чужим флагом“ агентурные отношения с вербуемым устанавливаются оперативным работником от имени разведывательных или контрразведывательных органов буржуазного государства, буржуазной политической партии, капиталистической монополии, фирмы и т. п. Вербовка „под чужим флагом“ обусловлена необходимостью привлечения к сотрудничеству с органами государственной безопасности таких лиц, от которых нельзя ожидать согласия работать в пользу Советского государства, но которые имеют возможность помогать в разведывательной или контрразведывательной деятельности и могут согласиться на сотрудничество, например, с разведкой буржуазного государства, с буржуазной партией и т. п.».

См. также 
 Casus belli
 Оперативная игра
 Операция «Сусанна»
 Турецкие военные операции под чужим флагом
 Ни слова по-русски

Примечания 

Разведка
 
Информационная война
Терроризм
Пиратство